Дуйсенов () — казахская фамилия. Женская форма — Дуйсенова (). Известные носители:

 Дуйсенов, Дюсембай Тюлеубаевич — заместитель премьер-министра Казахстана (28 октябрь 1996 — 16 июнь 1997)
 Дуйсенов, Есен Дуйсенович (1911—1983) — казахстанский советский государственный деятель.
 Дуйсенов, Кайрат Сансызбаевич (род. 1981) — казахстанский тхэквондист.
 Дуйсенов, Мырзабек Тулегенович (1928—1988) — казахский и советский прозаик, публицист, учёный-филолог, доктор филологических наук.
 Дуйсенова, Тамара Босымбековна (род. 1965) — казахстанский государственный деятель.

См. также 
 Дуйсен